MGM eller mgm har flere betydninger:
 Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. - mediekoncern - især kendt for film.
 Male Genital Mutilation